A 6 wazillió dolláros kacsa (eredeti cím: The Six Wazillion Dollar Duck) a Szuperdod kalandjai című sorozat harmadik évadjának hetedik része. Amerikában először a Cartoon Network vetített le 2005. szeptember 23-án. Magyarországon is a Cartoon Network vetítette le először. Az epizód az 1974 és 1978 között futó The Six Million Dollar Man című amerikai sci-fi sorozatnak a paródiája.

Cselekmény 

Dr. Agybannagy megmutatja Szuperdodnak és Kadétnak a szerkezetet, amivel bőven túllépték a Mars fejlettségét: az Asztma 13 űrhajót, ami levegővel működik. Dr. Agybannagy bízik az Asztma 13 sikerében, habár az előző Asztmák mind kudarcot vallottak. Dr. Agybannagy megkéri Szuperdodot, hogy vezesse ős a tesztnél az Asztma 13-at, amit Szuperdod el is vállal. A kilövés előtt Agybannagy elmondja Szuperdodnak, hogy a piros gombot nyomja meg ha bármi baj lesz. Szuperdod szerint viszont semmi ok az aggodalomra, ám pont ekkor véletlenül rácsapódik az űrhajó ajtaja.

Szuperdod súlyos sérüléseket szenvedett, de Agybannagynak sikerült megmentenie úgy, hogy cyber lénnyé változtatta, persze csak amíg meg nem gyógyul. Szuperdod eleinte nem örül ennek, de mikor megtudja, hogy sokkal erősebb lett, egyből kipróbálja az ágyon és Kadéton. Agybannagy figyelmezteti Dodot, hogy vigyázzon, mert a szerkezet 6 wazillió asztrodollárba került, és kihív neki egy visszavonult alezredes cybergaligot, Boston Steve-et, hogy kitanítsa Szuperdodot. Lent a hallban össze is futnak vele, és átad Dodnak egy cyborgaligoknak készített ruhát, majd elindulnak. Dod megkérdi Steve-től, hogy miért tanítja dodot, ha jobb dolga is lehetne, mire Steve válaszolja, hogy mert unatkozott nyugalmazottként. Ezután elindulnak Doddal szórakozni, Kadét pedig mindenből kimarad, mert pl. amikor Steve és Dod a távolból remekül látják a mozit, addig Kadét még távcsővel sem látja. Ezt a Marsiak is megtudják, és dühösek, mivel a Föld hatalmas előrelépést ért el a cyborgalig technológiával, a Marsiak pedig még egy sztereót sem tudnak összerakni. X-2 éppen gondolkodik, mivel tehetnék jobbá magukat, de a Mars királynő szerint nem kell versenyezni velük, egyszerűen ellopják a Föld cyborgaligait.Közben Steve és Dod éppen egy stadiont dobálnak labda helyett, mikor Steve észreveszi hogy jönnek a Marslakók, de nem foglalkoznak velük Doddal, mert még messze vannak és elmennek hot-dogot enni, majd lepihennek. Ekkor jönnek meg a marsiak, de Dodék nem annyira foglalkoznak velük. A Marsiak pitével akarják átverni a 2 cyborgaligot, de azok nem hisznek nekik, és az egész flottát legyőzik. Ezután eligazításra mennek Agybannagyhoz, de a laborját fenekestül felfordítva, Agybannagyot pedig gépek alatt találják meg. Miután kiszabadítják Agybannagy elmondja, hogy betörtek hozzá és a szintén cyborgalig takarító, a Yeti próbálta megmenteni, de rájöttek a gyengéjére, és elkapták. Ekkor Stevenek eszébe jut, hogy ha cyborgaligokat keres a Mars, akkor eljuthatnak a feleségéhez, a szintén cyborgalig Jammie-hez.Közben a Mars elkapta Jammie-t is, és X-2 a cyborgalig technológia vizsgálására elhívta a robot szakértó sikertelen tudóst, Dr. Mániást. A Mars királynő még aggódik Szuperdod és Boston miatt, akik ellen viszont Dr. Mániás kieszel egy csapdát.Szperdodék elindulnak a Mars felé, és Kadét észlel is egy gyenge cyborgalig jelet, ami szerint a Mars földalatti laborjában tartják őket fogva. Steve egyedül akar odamenni, ám Szuperdodék vele tartanak bármit is mond. Közben a Marson Mániás meg akarja operálni Jamie-t, de nem akar jó sikerülni a műtét, hiszen nincsen a marsiaknak szikéjük, emellett a fogva tartottakra Dr. Mániás lufikalapokat rak, ezértX-2 bevallja, hogy Dr. Mániás a rokona és a munka miatt hozta ide, mert igazából cirkuszi bohóc. Közben Szuperdodék megérkeznek a földalatti bázis bejáratához, ahol meglátják Jamie-t, pontosabban annak robot hasonmását, akitől Szuperdod időben megmenti Steve-et. A bázis felé menet összefutnak pár robottal, akik egy ütés után továbbengedik őket, majd Steve és Dod egy forgó alagutnál rosszul érzik magukat, ám Kadét meggyőzi őket, hogy ez nem nagy ügy, és min sikeresen átmennek. A bázison megtalálják a rabokat, de azokban aktiválja a Mars királynő a nyakörveket, és így a rabok a megmentők ellen küzdenek. Míg Steve Jamie-vel küzd, addig Dod a Yetivel. Dodnak viszont sikerül leszednie a rabokról a nyakörvet, viszont így leesik róla a cyborgalig páncélja és Dod újra a régi.Agybannagy dühös amiért Dod eltörte a cyborgalig páncélját, ám Steve és Jamie kijelenti, hogy újra a Protekturátusnak dolgoznak, így nem veszett semmi pénzt. Ekkor Agybannagynak eszébe jut a Yeti, akiről senki sem tudja, hol van; ugyanis a Yeti már a Gofriházban dolgozik Dr. Mániással.

Külső hivatkozások 
Az epizódról az IMDb-n

Szuperdod kalandjai